Новий Лад — назва населених пунктів в Україні та Білорусі.

Села:
 Новий Лад — Чернігівська область, Прилуцький район.

Новий Лад — село, Вітебська область, Верхньодвінський район.
 Новий Лад — селище, Могильовська область, Климовицький район.

Див. також 
 Новий
 Лад